Un rond-point peut désigner plusieurs choses : 
 En France et au Québec, un rond-point est une dépendance routière consistant généralement en une place circulaire qui donne priorité aux véhicules arrivant dans l'anneau, suivant la règle de la priorité à droite.
 En France (dans le langage courant) et en Belgique,  un rond-point est un carrefour giratoire avec priorité aux véhicules circulant sur l'anneau et donc une priorité à gauche afin de faciliter la circulation.
 Dans une église, un rond-point est l'ensemble des piliers et des arcades les reliant fermant l'abside du chœur quand l'église comprend un déambulatoire.